Лас Лимас има више значења:

 Лас Лимас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Лимас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Лимас, Гранхас ла Флор (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лимас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Лимас, Сан Агустин (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лимас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лимас (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лимас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лимас (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Лимас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лимас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Лимас (Сантијаго Истајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Лимас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Лимас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Лимас (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Лимас (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Лимас (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику